Шампионатът на WTA Тур е турнир по тенис за жени, провеждан веднъж годишно в края на всеки сезон. Организира се от Женската тенис асоциация, част е от WTA Тур. В него взимат участие осемте състезателки (както и четирите двойки състезателки) с най-високи резултати през сезона. Днес проявата носи името на основния си спонсор и се нарича Шампионат Сони Ериксон.

Шампионатът е проведен за първи път през 1972 г. в Бока Ратон, Флорида, САЩ. В периода 1972 – 1986 г. той се провежда през март. Тогава Женската тенис асоциация взима решение тенис сезонът да продължава от януари до ноември. Затова и шампионатът е преместен в края на годината, а през 1986 г. са проведени 2 издания на турнира. В периода 1979 – 2000 г. шампионатът е провеждан в Ню Йорк, САЩ. Изданието през 2001 г. е в Мюнхен, Германия. В периода 2002 – 2005 г. е преместен в Лос Анджелис, САЩ. От 2006 г. е провеждан в Мадрид, Испания в 12 хилядната зала Мадрид Арена.

В периода 1972 – 1994 г. шампионатът е бил известен като Шампионат Вирджиния Слимс (Virginia Slims Championships). Оттогава е наричан на основния си спонсор.

В периода 1984 – 1998 г. финалът на турнира се играе до спечелването на 3 от 5 сета, което го прави единственият турнир за жени в историята с подобен формат. Но от 1999 г. насам е върнат традиционният формат, при който се играе до спечелването на 2 от 3 сета.

Шампионатът на WTA Тур е приеман за петия най-престижен турнир в календара на професионалния женски тенис след четирите турнира от Големия шлем.

Победители

Сингъл

Двойки

Вижте също 
 Тенис Мастърс Къп
 WTA Тур
 WTA Тур 2008

Външни препратки 
  Официален сайт
  Информация за всички издания на турнира

WTA Тур
Турнири по тенис в Испания
Спорт в Мадрид